Lorraine Cola alias Lora Cola est un cola régional Lorrain, fabriqué par Les Brasseurs de Lorraine. 
La recette de ce Cola utilise des ingrédients d'origine naturels.

Il existe également une version Lorraine Cola Mirabelle, et donc aromatisé à la mirabelle.

Notes et références 

Boisson lorraine
Marque de cola